Saint-Maximin ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Isère in der Region Auvergne-Rhône-Alpes; sie gehört zum Arrondissement Grenoble und zum Kanton Haut-Grésivaudan.

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks 

Ort in Auvergne-Rhône-Alpes